A Present for Her Husband – film del 1909 diretto da Lewin Fitzhamon
 A Present for Her Husband – film del 1912 diretto da Frank Wilson